D46 steht für:
 Dálnice 46, tschechische Autobahn
 Cisitalia D46, italienischer Rennwagen, siehe Cisitalia #Cisitalia D46
 HMS Dragon (D46), britischer Leichter Kreuzer
 Westhessisches Bergland, deutsche naturräumliche Haupteinheitengruppe nach Bundesamt für Naturschutz